Deauville ist der Name folgenden Ortes:
 Deauville, ein französisches Seebad im Département Calvados

Deauville steht für:
 Deauville Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 eine viertürige Limousine des italienischen Automobilherstellers De Tomaso, siehe De Tomaso Deauville
 einen Geländewagen des italienischen Automobilherstellers De Tomaso, siehe De Tomaso Deauville (2011)
 ein Tourenmotorrad der Mittelklasse des japanischen Fahrzeugherstellers Honda, siehe Honda NT 650V Deauville und Honda NT 700V Deauville